Il doppio del torneo di tennis Guzzini Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Simone Bolelli e Davide Sanguinetti che hanno battuto in finale Sebastian Rieschick e Viktor Troicki 6-1, 3-6, [10-4].

Teste di serie 

 Simone Bolelli /  Davide Sanguinetti (Campioni)
 Adam Chadaj /  Dawid Olejniczak (primo turno)

 Sebastian Rieschick /  Viktor Troicki (finale)
 Massimo Dell'Acqua /  Federico Torresi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2006